Mitte kan henvise til:
 Mitter – gruppe af små stikkende myg
 Berlin Mitte – bydel i Berlin